Pisava ima več pomenov:

 pisava, simbolna predstava človekove govorice
 umetna pisava
 pisava kot tehnični pripomoček za izražanje
 tajna pisava
 glasbena pisava (notacija)
 Braillova pisava
 računalniška pisava (font)
 oblika pisanja
 lepopis
 tehniška pisava